Желтушка — река в России, протекает по Межевскому району Костромской области. Устье реки находится в 5,2 км по левому берегу реки Нужная. Длина — 10 км.

Населённых пунктов по берегам реки нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000015730.

Примечания 

Бассейн Унжи (приток Волги)
Реки Межевского района Костромской области